Анатолий Валерьевич Ванжула (29 июня 1975, Таганрог) — российский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Играл в высших дивизионах России и Белоруссии.

Биография 
На взрослом уровне начал играть в 18-летнем уровне в команде «Торпедо» из своего родного города, за три сезона провёл около 100 матчей во второй лиге. В 1997 году перешёл в саратовский «Сокол», выступавший дивизионом выше, а полтора года спустя перебрался в липецкий «Металлург».

В 1999 году присоединился к клубу высшего дивизиона — новороссийскому «Черноморцу». Дебютный матч в составе команды сыграл 17 апреля 1999 года против «Зенита», выйдя на замену на 80-й минуте вместо Льва Березнера. Всего в высшей лиге сыграл 13 матчей, из них только один — полностью, и в июле того же года покинул команду.

В 1999 году перешёл в новотроицкую «Носту», с которой вышел из второго дивизиона в первый. Следующий сезон начал в ульяновской «Волге», затем недолгое время провёл в команде первой лиги Казахстана «Мангыстау» и в том же сезоне вернулся в «Носту», с которой вылетел из первого дивизиона.

В 2004 году сыграл 5 матчей в высшей лиге Белоруссии в составе минского «Торпедо-СКА». В дальнейшем выступал за клубы второго дивизиона, последним из которых стал в 2009 году родной «Таганрог». В конце карьеры провёл несколько сезонов в любительских командах.

После окончания игровой карьеры работает в Таганроге детским тренером.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Сахалин»
Игроки ФК «Таганрог»